Писистрат ( «убеждающий войско») — персонаж древнегреческой мифологии, герой «Одиссеи».

Сын Нестора и Анаксибии. Едет в Спарту с Телемахом. Отец Писистрата, его потомки переселились в Аттику.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Цари Мессении